Ковачево може бити:
 Ковачево (Нови Пазар), насељен града Новог Пазара, Србија
 Ковачево (Сандански), насеље у општини Сандански, Бугарска
 Ковачево (Септември), насеље у општини Септември, Бугарска
 Ковачево (Раднево), насеље у општини Раднево, Бугарска

или:
 Ковачево Село, насеље града Тузле, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Ковач (вишезначна одредница)
 Ковачи (вишезначна одредница)
 Ковачић (вишезначна одредница)
 Ковачићи (вишезначна одредница)
 Ковачица (вишезначна одредница)
 Ковачице, насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, насеље града Требиња, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачеви (вишезначна одредница)
 Ковачевац (вишезначна одредница)
 Ковачевци (вишезначна одредница)
 Ковачевићи (вишезначна одредница)
 , насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка